Parfondeval – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Parfondeval – francuska gmina w regionie Pikardia